Бжозув:

 Бжозув — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Бжозувский повят.
 Бжозув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бжозувский повят, Подкарпатское воеводство.